

Nom commun 
 Les marranes étaient des Juifs séfarades (Juifs de la Péninsule Ibérique) convertis au christianisme mais qui continuaient secrètement la pratique du judaïsme (marranisme) ;

Patronyme 

 Georges Marrane (1888-1976), homme politique français ;